Хлевнюк — слов'янське українське або білоруське прізвище.

Походження 

Прізвище Хлевнюк швидше за все має українські або рідше білоруське коріння, що походить зі Східної Європи. Воно вказує на паралельний суфікс «-ук», який позначає юнака або сина, а також можливо учня. У формуванні прізвища основну роль зіграло прізвисько або ім'я, а також можливо, і професія або ремесло, далекого предка носія. Це прізвище Хлевнюк має досить широке поширення на заході України та сусідніх з нею областях.

Відомі носії 

 Хлевнюк Олег Віталійович ( 1959 р.) - радянський і російський історик, спеціалізується на дослідженні сталінського періоду в історії СРСР, доктор історичних наук, професор МДУ і ВШЕ.

Примітки